El término currulao puede referirse a:

Currulao, un ritmo musical folclórico colombiano típico de la región pacífica ;
Currulao, un corregimiento de Turbo.